Toldi Miklós (1320 körül –1390) bihari birtokos nemes, alakját mint legendásan erős vitéz emberét őrizte meg a néphagyomány
 Toldi Miklós (1941–2005) labdarúgó (Salgótarjáni BTC)
 Toldi Miklós (1952–) szobrászművész